Вулиця Сергія Нігояна (Бережани)
 Вулиця Сергія Нігояна (Ірпінь)
 Вулиця Сергія Нігояна (Кам'янське)
 Вулиця Сергія Нігояна (Карлівка)
 Вулиця Сергія Нігояна (Конотоп)
 Вулиця Сергія Нігояна (Сокиряни)

Вулиці, названі на честь людей